— японский идол, певица и актриса, одна из ведущих участниц японской поп-группы AKB48, капитан команды A. Одна из первых участниц AKB48, была в числе 24 девушек, отобранных из 7924 претенденток по результатам прослушивания 2005 года.

Биография 
В 2005 году успешно прошла прослушивание в AKB48. (Приняты 24 девушки из 7924 претенденток.)

25 октября 2006 года дебютировала на мэйджоре в составе AKB48 с синглом «Aitakatta».

В сентябре 2008 года анонсирован её дебют вместе с Харуной Кодзимой и Минами Минэгиси в составе группы No Sleeves.

10 октября 2008 на TV Tokyo начался показ сериала Mendol: ikemen idol, в котором Харуна Кодзима, Минами Такахаси и Минами Минэгиси играли мальчиков.

11 ноября 2008 года No Sleeves выпустили 1-й сингл «».

В состоявшемся в июне-июле 2009 года отборе участниц 13-го сингла заняла 6-е место.

В июне 2010 года заняла 6 место в отборе для участия в 17-м сингле («Heavy Rotation»), получив 17 787 голосов.

Дружит с японской сэйю и певицей Наной Мидзуки.

В декабре 2018 года раскрылось, что Минами Такахаси замужем за работником ИТ-компании. Официальное заявление о замужестве было выпущено лишь 1 мая 2019 года.

Дискография

Сольные синглы

Синглы с AKB48 
AKB48
 
 
 
 
 
 BINGO!
 
 
 
 
 Baby! Baby! Baby!
 
 
 
 
 RIVER
 
 
 
 
 не участвовала в титульной песне сингла 
 
 
 
 
 

no3b
 Relax!
 Tane
 Kiss no Ryuusei
 LIE
 Kimi Shika
 Answer

Фильмография

Фильмы

Телевизионные сериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт, Такахаси Минами
 Минами Такахаси, профиль на сайте Oricon
 

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Идолы (японские артисты)
Музыканты AKB48